

Presentación previa 
Aliaksandr Bury y Andreas Siljeström eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Dino Marcan y Tristan-Samuel Weissborn ganaron el título tras derrotar en la final Blaž Kavčič y Franko Škugor.

Cabeza de serie

  Julian Knowle /  Jürgen Melzer (Semifinales)
  Roman Jebavý /  Igor Zelenay (Cuartos de final)

<ol start=3>
 ''' Dino Marcan /  Tristan-Samuel Weissborn (Campeones)
  Kevin Krawietz /  Gero Kretschmer ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Budapest 2017